1391 км, 1391-й киломе́тр — топоним в России.

 1391 км — блок-пост, Октябрьская железная дорога (Мурманская область). Код 016738.
 1391 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Южно-Уральская железная дорога (Оренбургская область). Код 811337.